Кубок Азовмаша (баскетбол) — ежегодный международный баскетбольный турнир.
Кубок Азовмаша (греко-римская борьба) — ежегодный международный турнир по греко-римской борьбе.